Kösterbeck bezeichnet

 einen rechten Nebenfluss der Warnow in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Kösterbeck (Fluss)
 einen Ortsteil der Gemeinde Roggentin im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 und das Naturschutzgebiet Kösterbeck südlich von Roggentin, siehe: Kösterbeck (Naturschutzgebiet)